La Coppa Italia 1994-1995 fu la 48ª edizione della manifestazione calcistica. Iniziò il 21 agosto 1994 e si concluse l'11 giugno 1995.

Fu vinta dalla , al suo nono titolo. La doppia finale vide affrontarsi, così come nell'atto conclusivo della Coppa UEFA e nel duello in testa alla Serie A, i bianconeri e il : dopo la sconfitta nella manifestazione europea, i torinesi affiancarono al ventitreesimo scudetto la conquista della Coppa Italia, bissando dopo trentacinque anni il double nazionale e assicurandosi la disputa della Supercoppa di Lega sempre contro gli emiliani.

Formula

Squadre

Date

Partite

Turni preliminari

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Fase finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Tabellone

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni